Григо́рьевка — село Мачинского сельсовета Тамалинского района Пензенской области. На 1 января 2004 года — 132 хозяйства, 385 жителей.

География 
Село расположено на северо-востоке Тамалинского района, на границе с Белинским районом. Расстояние до районного центра пгт. Тамала — 34 км.

История 
По исследованиям историка — краеведа Полубоярова М. С., село образовано на речке Няньге, притоке реки Чембар, в середине XVIII века капитаном Григорием Никитичем Спицыным и называлось Спициными Хуторами. В 1899 году построена церковь во имя Николая Чудотворца. В 1896 году входило в Полянскую волость Чембарского уезда, в 1955 году — Плетнёвского сельсовета Свищёвского района, в 1966 году — Плетнёвского сельсовета Тамалинского района. До 2010 года — центр Григорьевского сельсовета. Согласно Закону Пензенской области № 1992-ЗПО от 22 декабря 2010 года передано в Мачинский сельский совет.
В 50-х годах XX века располагался колхоз имени Г. М. Маленкова.

Численность населения

Улицы 
 Восточная;
 Заречная;
 Молодёжная;
 Садовая;
 Северная;
 Транспортная;
 Центральная;
 Центральная площадь.

Инфраструктура 
В селе имеются: почта, телефон, основная школа, фельдшерско-акушерский пункт, филиал Сбербанка России.

Примечания

Ссылки 
 Закон Пензенской области от 9 марта 2005 года № 774-ЗПО «Об административно-территориальном устройстве Пензенской области» 
 
 
 
 Григорьевка на карте Пензенской области 
 Григорьевка Тамалинского района Пензенской области 

Населённые пункты Тамалинского района